Кения принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в восьмой раз за свою историю, и завоевала две золотые, четыре серебряных и две бронзовых медали.

Золото 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 800 метров — Уильям Тануи.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Мэттью Бирир.

Серебро 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 800 метров — Никсон Кипротич.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 5000 метров — Пол Биток.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 10000 метров — Ричард Челимо.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Патрик Санг.

Бронза 
 Лёгкая атлетика, мужчины, 400 метров — Самсон Китур.
 Лёгкая атлетика, мужчины, 3000 метров, бег с препятствиями — Уильям Мутвол.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года